Garitano ist der Familienname folgender Personen:

 Ander Garitano (* 1969), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Asier Garitano (* 1969), spanischer Fußballtrainer 
 Gaizka Garitano (* 1975), spanischer Fußballspieler